Mata peut désigner :

Personnalités 

 Andrés Mata (1870-1931) : poète, écrivain et journaliste vénézuélien ;
 Andrés Mata (1992) : haltérophile espagnol ;
 Carlos Mata (1949-2008) : sculpteur espagnol ;
 David Mata (1929-2017) : écrivain français ;
 Eduardo Mata (1942-1995) : chef d'orchestre et compositeur mexicain ;
 Enrique Mata (1985) : cycliste espagnol ;
 Frank Mata (1984) : joueur de baseball vénézuélien ;
 Humberto Mata (1949) : écrivain vénézuélien ;
 Luis Manuel González-Mata, essayiste espagnol;
 Jaime Mata (1988) : footballeur espagnol;
 José Mata (1937-1971) : matador espagnol ;
 Juan Mata (1988) : footballeur espagnol ;
 Karni Mata (1387-1538) : une sage hindoue qui serait morte à l'âge de 151 ans ;
 Mata Hari (1876-1917) : danseuse et espionne ;
 Sergio Álvarez Mata (1962) : homme politique mexicain ;
 Vanessa da Mata (1976) : chanteuse brésilienne ;
 Vicente de la Mata (1918-1980) : footballeur argentin.

Toponymes

Mata : municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Mata Grande : une municipalité de l'État d'Alagoas ;
 Mata de São João : une municipalité de l'État de Bahia ;
 Mata Roma : une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Mata Verde : une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Forêt nationale de Mata Grande, forêt de la Région Centre-Ouest.

Mata-Utu : chef-lieu de Wallis-et-Futuna ;

La rivière Mata, cours d’eau de l’Île du Nord.

Mata : paroisse civile de la municipalité de Castelo Branco, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Mata Mourisca : paroisse civile de la municipalité de Pombal, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Mata da Rainha : paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Mata de Lobos : paroisse civile de la municipalité de Figueira de Castelo Rodrigo, située dans le district de Guarda et la région Centre.

Andrés Mata : l'une des 15 municipalités de l'État de Sucre.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme hispanique